Ujah ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Ujah (* 1990), nigerianischer Fußballspieler
 Chijindu Ujah (* 1994), britischer Sprinter